Bleak Law ist der Name folgender Berge in Schottland:

 Bleak Law (Faseny Water), Lammermuir Hills
 Bleak Law (Hopes Reservoir), Lammermuir Hills
 Bleak Law (Pentland Hills)
 Bleak Law (Whiteadder Reservoir), Lammermuir Hills